Совокупность разных памятников, установленных людям, занимающимся журналистской деятельностью.

 Братская могила русских журналистов — мемориал на месте захоронения галицко-русских писателей и журналистов во Львове на Лычаковском кладбище (1906).
 Памятник журналистам, погибшим за свободу слова — памятник русским журналистам в Грозном (1973).